У́лица Вави́лова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Одни улицы названы в честь физика С. И. Вавилова (1891—1951), другие — в честь его брата генетика Н. И. Вавилова (1887—1943).

Россия 
Улицы в честь Николая Вавилова
 Улица Вавилова — улица в Новосибирске;
 Улица Вавилова — улица в Краснодаре.
 Улица Вавилова — улица в Саратове.

Улицы в честь Сергея Вавилова
 Улица Сергея Вавилова (Магнитогорск)
 Улица Вавилова — улица в Астрахани.
 Улица Вавилова — улица во Владивостоке.
 Улица Вавилова — улица в Екатеринбурге
 Улица Вавилова — улица в Дубне.
 Улица Вавилова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Вавилова — улица в Колпине (Санкт-Петербург).
 Улица Академика Вавилова — улица в Красноярске.
 Улица Вавилова — улица в Липецке.
 Улица Вавилова — улица в Москве.
 Улица Вавилова — улица в Новочеркасске.
 Улица Академика Вавилова — улица в Перми
 Улица Вавилова — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Вавилова — улица в Томске;

Украина 
Улицы в честь Сергея Вавилова

 Улица Вавилова — улица в Донецке.
 Улица Вавилова — улица в Луганске.
 Улица Вавилова — улица в Одессе.
 Улица Вавилова — улица в Ровно.
 Улица Вавилова — улица в Сумах.
 Улица Вавилова — улица в Черновцах.

Белоруссия 
Улицы в честь Сергея Вавилова

 Улица Вавилова — улица в Минске.
 Улица Вавилова — улица в Могилёвe.

См. также 
 Проспект Вавилова — в Полтаве
 Переулок Вавилова (Апрель).
 Улица Вавиловых
 Улица Вавилова — песня группы «Несчастный Случай» из альбома «Тоннель в конце света».